Lundquist ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Lundquist (* 1985), US-amerikanischer Schwimmer
 Carl Lund-Quist (1908–1965), US-amerikanischer lutherischer Theologe schwedischer Abstammung, siehe Carl Lund-Quist
 Evert Lundquist (1900–1979), schwedischer Fußballspieler
 Gösta Lundquist (1892–1944), schwedischer Segler
 Kurt Lundquist (1925–2011), schwedischer Sprinter
 Lisbet Lundquist (* 1943), dänische Film- und Theaterschauspielerin
 Marianne Lundquist (1931–2020), schwedische Schwimmerin
 Steve Lundquist (* 1961), US-amerikanischer Schwimmer
 Stig Lundquist (Stig Adolf Svante Lundquist; * 1922), schwedischer Physiker
 Sven Lundquist (1920–2007), schwedischer Sportschütze
 Torbjörn Iwan Lundquist (1920–2000), schwedischer Komponist und Dirigent

Lundquist ist ferner Namensbestandteil der:
 Lundquistzahl der Plasmaphysik
 Lundquist (Reederei), schwedische Reederei

Siehe auch:
 Lundqvist
 Lundkvist